

События

Политика 
Северное Израильское царство (927—723 до н. э.) уничтожено Ассирией.
Завершилось правление:
 Клидика (733—723), десятилетнего архонта Афин.
 19-го и последнего царя Израильского царства Осия (датировка Эдвина Р. Тиле)
 Правителя из Двадцать четвёртой династии Египта по имени Тефнахт I, Шепсесра, Анисий Г? (731 — 723 до н. э.)

Началось правление:
 Правителя из Двадцать четвёртой династии Египта по имени Бокхорис, Бакенренеф Уахкара, Анисий Г? (723 — 717 до н. э.)
 Ао-хоу (晋鄂侯), четырнадцатого правителя царства Цзинь в эпоху Чуньцю (согласно описанию в гл.39 «Исторических записок» Сыма Цяня.)

Другое:
 Царь: Ромул.

Астрономические события 
 25 апреля — кольцеобразное солнечное затмение. Максимальная фаза составляла 0.9475
 19 октября — полное солнечное затмение. Максимальная фаза составляла 1.0393

Скончались 
 Умер князь Лу Хуэй-гун, ему наследовал Си-гу (или Си), сын наложницы Шэн-цзы (Инь-гун, эра правления 722—712). Согласно «Цзо чжуань», церемония возведения на престол Инь-гуна не проводилось.

См. также

Примечания